Сезон 2009/10 — 18-й сезон для «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, а также 35-й подряд сезон, который клуб проводит в высшем дивизионе английского футбола. В этом сезоне «Юнайтед» выиграл Кубок Футбольной лиги, обыграв в финальном матче «Астон Виллу». В Премьер-лиге «Юнайтед» занял 2-е место, уступив лишь одно очко лондонскому «Челси».

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, является компания AIG.

Состав

Предсезонные и товарищеские матчи

Суперкубок Англии

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 2009/2010

Результаты по турам

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Матчи 
Время начала матчей указано британское летнее (UTC+1).

Итоговая турнирная таблица

Национальные кубки

Кубок Футбольной лиги 

В качестве одного из семи клубов Премьер-лиги, участвующих в еврокубках, «Манчестер Юнайтед» начал выступления в Кубке Лиги с третьего раунда, где встретился с клубом «Вулверхэмптон Уондерерс». Встреча завершилась победой «Юнайтед» со счётом 1:0 благодаря голу Дэнни Уэлбека.

В четвёртом раунде Кубка Лиги «Манчестер Юнайтед» встретился с клубом «Барнсли», главный тренер которого, Марк Робинс, ранее выступал  в «Юнайтед» под руководством Фергюсона. Матч завершился со счётом 0:2 в пользу «красных дьяволов»: голами отметились Дэнни Уэлбек и Майкл Оуэн.

Раунд 3

Раунд 4

Раунд 5

Полуфиналы

Финал

Кубок Англии 

«Юнайтед» выбыл из розыгрыша Кубка Англии после первого же матча, потерпев поражение от «Лидса» в третьем раунде Кубка Англии со счётом 0:1.

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия

Стадия плей-офф

1/8 финала

1/4 финала 

«Бавария» вышла в полуфинал по правилу выездного гола

Статистика

Игры и голы 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену.

Бомбардиры

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Общая статистика 

В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей и Суперкубка Англии.

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Ушли в аренду

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2009/10 на сайте StretfordEnd.co.uk 

2009-2010
Манчестер Юнайтед